Hr.Ms. Ceram (1940), een Nederlandse hulpmijnenveger.
 Hr.Ms. Ceram (1946) (ex HMAS Burnie), een Nederlandse mijnenveger en fregat van de Batjanklasse.